František Kaberle, né le  à Kladno en Tchécoslovaquie (aujourd’hui ville de République tchèque), est un joueur professionnel tchécoslovaque de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur. Il est le père de František Kaberle et Tomáš Kaberle.

Biographie

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1971-1972 || HC Kladno || Tchécoslovaquie
|| 36 || 5 || 7 || 12 || 28 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || HC Kladno|| Tchécoslovaquie
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1975-1976 || HC Kladno || Tchécoslovaquie
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1976-1977 || HC Kladno || Tchécoslovaquie
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1977-1978 || HC Kladno || Tchécoslovaquie
|| 43 || 9 || 18 || 27 || 20 || || || || ||
|-
| 1979-1980 || HC Kladno || Tchécoslovaquie
|| 42 || 1 || 11 || 12 || 26 || || || || ||
|-
| 1980-1981 || HC Kladno || Tchécoslovaquie
|| 9 || 0 || 5 || 5 || 6 || || || || ||
|-
| 1981-1982 || HC Kladno || Tchécoslovaquie
|| 37 || 9 || 6 || 15 || - || || || || ||
|-
| 1982-1983 || HC Kladno || Tchécoslovaquie
|| 16 || 1 || 6 || 7 || 10 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en août 1951
Naissance en Tchécoslovaquie			
Joueur international tchécoslovaque de hockey sur glace
Joueur du HC Kladno
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Kladno
Membre du Temple de la renommée du hockey tchèque